Austria:
 Mühltal – gmina w Górnej Austrii
 Mühltal – gmina w Styrii

Niemcy:
 Mühltal – gmina,  w kraju związkowym Hesja, w powiecie powiat Darmstadt-Dieburg